Canelas puede referirse a:
 Canelas (Arouca), freguesia portuguesa del municipio de Arouca.
 Canelas (Durango), población mexicana, cabecera del municipio anterior.
 Canelas (Estarreja), freguesia portuguesa del municipio de Estarreja.
 Canelas (municipio), municipio mexicano del estado de Durango.
 Canelas (Penafiel), freguesia portuguesa del municipio de Penafiel.
 Canelas (Peso da Régua),  freguesia portuguesa del municipio de Peso da Régua.
 Canelas (Pontevedra), pueblo costero español ubicado en Sangenjo, Pontevedra.
 Canelas (Vila Nova de Gaia), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Gaia.